Дми́трий Льво́вич Ти́мрот () — советский , основатель советской школы экспериментальной теплофизики.

Биография 
Родился 10 (23 апреля) 1902 года в Москве в семье юриста.

В 1924 году окончил Грозненский нефтяной техникум, затем работал в нефтяной промышленности. После возвращения в Москву в 1926 году работал во Всесоюзном теплотехническом институте имени Дзержинского, был назначен заведующим лабораторией теплофизических свойств рабочих тел и теплоносителей. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «теплотехника».

В 1954 году перешёл на работу в МЭИ на созданную там кафедру инженерной теплофизики, где и проработал до конца свой жизни.

Тимротом и его научной группой были проведены исследования теплофизических свойств водяного пара сверхкритических параметров, жидкого кислорода, жидких щелочных металлов и их паров, а также других перспективных теплоносителей и рабочих тел новой энергетики.

Тимрот широко применял в своих работах нетрадиционные, новаторские подходы, результатом которых становились новые экспериментальные установки, с помощью которых проводились оригинальные исследования в широких диапазонах параметров. Принимал участие в монтаже и запуске новых экспериментальных стендов и установок, выполняя работу и слесаря, и сварщика, выполнял стеклодувные работы.

Разработал несколько новаторских методов научных экспериментов, которые в отечественной литературе называются методами Тимрота. К таким относятся:
 метод пьезометра постоянного объёма с разгруженным автоклавом для исследования термических свойств газов и жидкостей,
 метод капилляра для исследования вязкости,
 метод нагретой нити (проволоки) для исследования теплопроводности.

Благодаря Тимроту исследования теплофизических свойств рабочих тел, рабочих тел теплоносителей и конструкционных материалов приобрели характер системных и планомерных экспериментов, а результаты экспериментов стали оформляться в удобные для использования инженерами и конструкторами справочники. Теплофизический эксперимент стал новой самостоятельной областью научных исследований.

Скончался в Москве в 1992 году. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1950) — за научные исследования тепловых свойств водяного пара при высоких давлениях и температурах, результаты которых изложены в серии статей, опубликованных в журнале «Известия Всесоюзного теплотехнического института имени Дзержинского» (1948—1949).
 премия имени И. И. Ползунова АН СССР (1963) — за исследования материалов для новой техники
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1978)

Педагогическая деятельность 
За время своей преподавательской деятельности Тимрот подготовил более 50 кандидатов и докторов наук.

Помимо научной деятельности увлекался фотографией, превратил свой автомобиль в некий вариант экспериментальной установки. По отзывам учеников был эрудитом, обладал феноменальной памятью, на память цитировал стихи и поэмы на русском, французском, немецком, латыни. Особенно любил декламировать Гёте и Шиллера (на немецком).

Ссылки 
 Биографический очерк на сайте Кафедры ИТФ МЭИ
 К 100-летию со дня рождения Тимрота Д. Л. «Вестник МЭИ», № 2, 2002. Рубрика «МЭИ: люди и годы»

Примечания 

Теплофизики России
Преподаватели МЭИ
Похороненные на Донском кладбище